Максим Игоревич Зимин (родился 28 апреля 1994 года в г.  в Сибири) — российский автогонщик.

Биография 
Зимин начал свою картинг-карьеру в 2001 году и завоевал Российский и Московский кубок в 2005-м году. В 2008-м году следует кубок Викинг Трофи в Финляндии с Маранелло Картс и награда в Чемпионате Международной автомобильной федерации (ФИА) в Монако. В 2010-м Зимин принимает участие в чемпионате Формула Абарт Италия и в гонках Формулы Рено 2.0 в Швейцарии с Jenzer Motorsport.
В своем дебютном старте в Формуле Абарт он выиграл подиум, и добавил к нему ещё 4 подиума, 3 самых быстрых круга и 1 поул-позишн до конца сезона в котором финишировал 5-м в общей классификации.
В Формуле Рено 2.0 в Швейцарии выиграл 2 подиума и 1 самый быстрый круг, что определило ему 5-е место в классификации чемпионата.
В 2011-м Зимин продолжает соревноваться в команде Jenzer Motorsport в GP3 сериях в качестве напарника Нико Мюллера и Витторио Гирелли. Максим Зимин является частью программы развития пилотов «Наша Формула» при поддержке Газпромбанк и шин Cordiant

Ссылки 

 Официальный сайт гонщика
 
 Наша Формула

Автогонщики России
Пилоты GP3 из России
Пилоты Формулы-Абарт